Petosiris är ett släkte av skalbaggar. Petosiris ingår i familjen vivlar. Kladogram enligt Catalogue of Life:

Referenser 

Vivlar